Vreeswijk ist

 eine ehemalige niederländische Gemeinde, seit 1971 Stadtteil von Nieuwegein;
 der Nachname des niederländisch-schwedischen Sängers Cornelis Vreeswijk (1937–1987).